Esporte Clube Cruzeiro (noto anche come Cruzeiro-RS o Cruzeiro) – società calcistica brasiliana con sede nella città di Cachoeirinha, nello stato del Rio Grande do Sul
 Esporte Clube Cruzeiro – società calcistica brasiliana con sede nella città di Arapiraca, nello stato dell'Alagoas